

Zmarli 
 Ćandragupta, założyciel indyjskiego imperium Maurjów (data sporna lub przybliżona)
 Kassander, król Macedonii